Anclote bezeichnet:
 ein Fluss im US-Bundesstaat Florida, siehe Anclote River
 eine Bucht im US-Bundesstaat Florida, siehe Anclote Anchorage
 eine Ortschaft im US-Bundesstaat Florida, siehe Anclote (Florida)

Siehe auch:
 South Branch Anclote River, ein Fluss im US-Bundesstaat Florida